Förstärkning kan syfta på:

 Förstärkning (psykologi) – inom inlärningspsykologin, händelser som ökar sannolikheten för upprepning av ett visst beteende
 Förstärkning (elektronik) – en aktiv, linjär ökning av en signal så att en högre effekt erhålls

Se även 
 Konsolidering